Cross-country kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został 11 sierpnia na Hadleigh Farm.

Zawody wygrała Francuzka Julie Bresset. Drugie miejsce zajęła Niemka Sabine Spitz, a trzecie miejsce Georgia Gould ze Stanów Zjednoczonych.

Terminarz 
Czas UTC+01:00

Wyniki 
Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Górskie
Kolarstwo górskie